Kazimierza Wielka – miasto w województwie świętokrzyskim, w powiecie kazimierskim, siedziba gminy Kazimierza Wielka
 Kazimierza Wielka – gmina miejsko-wiejska w województwie świętokrzyskim, w powiecie kazimierskim
 Kazimierza Wielka – nieczynna stacja kolei wąskotorowej w Kazimierzy Wielkiej, w województwie świętokrzyskim
 Kazimierza Wielka (powiat kazimierski) – gromada w powiecie kazimierskim (1969-72)
 Kazimierza Wielka (powiat pińczowski) – gromada w powiecie pińczowskim (1954)

Zobacz też 
Sparta Kazimierza Wielka, Powiat kazimierski, Kazimierza Mała